Ripa, mot d'origine latine signifiant « rive », peut désigner :

Toponymes
 Scandolara Ripa d'Oglio, commune italienne de la province de Crémone dans la région de Lombardie en Italie.
 Ripa Teatina, Commune d'Italie de la province de Chieti dans la région d'Abruzzes en Italie.
 Ripa, localité de la commune de Kristianstad dans le comté de Skåne en Suède.
 Ripa, rione de la ville de Rome en Italie.
 Ripa, Paris en verlan.

Patronymes
 Cesare Ripa (1555 - 1622), auteur italien du , amateur d'art, érudit et auteur de l'Iconologie.
 Giovanni da Ripa, appelé aussi Jean de La Marche, théologien et philosophe franciscain italien du . 
 Kelly Ripa (1970 - ), actrice et productrice américaine.
 Manuela Ripa (1976 - ), députée européenne allemande
 Yannick Ripa, historienne française.
 Robert Ripa (1920 - 2005) chanteur français.
 Ripa Montesano Domenico Vittorio, Grand Maître

Voir aussi 
Lignée Ripa: lignée bouddhiste (bouddhisme tibétain).
 RIPA

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme